Isingrim ist der Name von

 Isingrim (Ottobeuren) († 1180), Abt des Klosters Ottobeuren (1145–1180)
 Isingrim (Admont), Abt von 1075 bis 1090 vom Stift Admont